Provincia di Cordova, in Andalusia, Spagna
Provincia di Córdoba, in Argentina